Dolž, een plaats in Slovenië 

Personen
 Dora Dolz (1941-2008), Spaans-Nederlands beeldend kunstenaar
 Sonia Herman Dolz (1962), Nederlandse cineaste en dochter van Dora Dolz